Studio 5 (1986)  – programma televisivo in onda su Canale 5 nella stagione 1986-1987
 Studio 5 (2013)  – programma televisivo in onda su Canale 5 nell'estate 2013